Il singolare femminile del Rogers Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Dinara Safina era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Aravane Rezaï.

Elena Dement'eva ha battuto in finale, 6–4, 6–3, Marija Šarapova.

Teste di serie 
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Dinara Safina (secondo turno)
  Serena Williams (semifinali)
  Venus Williams (secondo turno)
  Elena Dement'eva (campionessa)
  Jelena Janković (quarti)
  Svetlana Kuznecova (secondo turno)
  Vera Zvonarëva (terzo turno)
  Caroline Wozniacki (secondo turno)

 Viktoryja Azaranka (secondo turno)
 Nadia Petrova (primo turno)
 Ana Ivanović (secondo turno)
 Flavia Pennetta (secondo turno)
 Marion Bartoli (primo turno)
 Agnieszka Radwańska (quarti)
 Amélie Mauresmo (primo turno)
 Dominika Cibulková (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Rogers Cup 2009